41943 Fredrick è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5332919 UA e da un'eccentricità di 0,1419484, inclinata di 14,38073° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 2000
Fredrick